Carazo – jeden z 15 departamentów Nikaragui.
 Carazo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León.